Tocqueville est un toponyme normand signifiant « domaine (rural) de Tóki », nom d'homme norrois (vieux danois Toki, Tokki).

Toponyme 
Tocqueville est le nom de différentes communes de Normandie :
 Tocqueville, dans l'Eure,
 Tocqueville, dans la Manche,
Château de Tocqueville,
 Tocqueville-en-Caux, dans la Seine-Maritime,
 Tocqueville-les-Murs dans la Seine-Maritime,
 Tocqueville-sur-Eu dans la Seine-Maritime.

Patronyme 

La famille Clérel de Tocqueville, une famille de la noblesse française, originaire du Cotentin dont :
 Hervé Clérel de Tocqueville (1772-1856), préfet et Pair de France sous la Restauration, et ses fils :
 Hippolyte Clérel de Tocqueville (1797-1877), député de la Manche de 1871 à 1875, sénateur inamovible de 1875 à 1877,
 Alexis de Tocqueville (1805-1859), penseur politique, député de la Manche et ministre français des Affaires étrangères du ,
Édouard Clérel de Tocqueville (1803-1874), militaire et conseiller général de l'Oise et son fils :
René Clérel de Tocqueville (1834-1917), militaire et député de la Manche ;
 les comtes de Tocqueville, une famille de la noblesse française, originaire du pays de Caux ;
 La famille Grouard de Tocqueville, la famille Grouard a été autorisée par homologation des 6 et 13 mars 1946 (tribunal de Châteaulin) à ajouter à son nom le patronyme de Tocqueville
 Tocqueville, caricaturiste français du , connu sous le pseudonyme Coll-Toc qu'il partage avec Jean-Victor Collignon ;
Nelly Tocqueville, femme politique française.

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme normand